Трейнспотинг (роман) — роман Ірвіна Велша (1993).
 Трейнспотинг (фільм) — фільм, що базується на романі Ірвіна Велша (1996).
 Трейнспотинг (хобі) — інтерес спостерігання за локомотивами; найпоширеніший у США та Великій Британії.